Vanta la vittoria di 30 titoli alla guida dei Glasgow Rangers, che ha allenato dal 1920 al 1954. Ha vinto per 18 volte il campionato nazionale, 10 volte la Scottish Cup e in 2 stagioni la Coppa di Lega scozzese. Ha realizzato in 7 occasioni il double (1928, 1930, 1934, 1935, 1947, 1950 e 1953) e nel 1949 il treble nazionale, primo allenatore di una squadra britannica a riuscire nell'impresa.

È stato inserito nella hall of Fame del calcio scozzese nel 2008.

Statistiche da allenatore

Club 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Rangers: 1920-1921, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1936-1937, 1938-1939, 1946-1947, 1948-1949, 1949-1950, 1952-1953

Rangers: 1927-1928, 1929-1930, 1931-1932, 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1947-1948, 1948-1949, 1949-1950, 1952-1953

Rangers: 1946-1947, 1948-1949

Note

Collegamenti esterni 

Allenatori di calcio scozzesi